Алексанър Гоцев Антонов (Андонов) е български политик и общественик.

Биография 
Роден е в 1908 година в Кукуш, тогава в Османската империя. Син е на Гоце Андонов и на Тина Делчева, сестра на Гоце Делчев. Семейството бяга в Свободна България в 1913 година по време на Междусъюзническата война. В България Александър развива широка обществена дейност. По време на българското управление на Егейска Македония в 1942 - 1944 година, Александър Андонов е кмет на източномакедонския град Валовища (Демир Хисар).

Родословие

Бележки 

Родени в Кукуш
Български политици (1918 – 1945)
Български политици от Македония
Български общественици от Македония
Български имигранти от Македония в София
Български кметове на селища, били под българска власт
Валовищани